Crooked Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Crooked Creek (Alaska), census-designated place in Alaska
 Crooked Creek (Georgia), census-designated place in Georgia
 Crooked Creek (Krater), Meteoritenkrater in Missouri
 Crooked Creek (Mitchell Lake), Fluss in Minnesota
 Crooked Creek (Skunk River), Fluss in Iowa

in Australien:
 Crooked Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Crooked Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in Western Australia
 Crooked Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert Rivers in Queensland
 Crooked Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland
 Crooked Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh Rivers in Queensland
 Crooked Creek (West Baines River), Nebenfluss des West Baines River im Northern Territory

Siehe auch:
 Crooked Creek Township